Алексей Амосов:
 Амосов, Алексей Анатольевич (род. 1981) — российский следж-хоккеист, нападающий.
 Амосов, Алексей Мефодиевич (1896—1937) — революционер, советский партийный, государственный и профсоюзный деятель.